Carlo Squeri – politico italiano
 Dario Squeri – politico e imprenditore italiano
 Luca Squeri – politico e imprenditore italiano
 Stephen J. Squeri – dirigente d'azienda statunitense